

Aziende 
 Châtillon – azienda chimica italiana

Geografia

Belgio 
 Châtillon – ex comune ora frazione di Saint-Léger, comune nella provincia del Lussemburgo (Vallonia)

Francia 
 Belleville-et-Châtillon-sur-Bar – comune nel dipartimento delle Ardenne (Grand Est)
 Châtillon – comune nel dipartimento dell'Allier (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Châtillon – comune nel dipartimento del Rodano (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Châtillon – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Châtillon, già Châtillon-sous-Bagneux – comune nel dipartimento dell'Hauts-de-Seine (Île-de-France)
 Cantone di Châtillon – cantone con capoluogo Châtillon
 Châtillon – comune nel dipartimento della Vienne (Nuova Aquitania)
 Châtillon-Coligny – comune nel dipartimento del Loiret (Centro-Valle della Loira)
 Cantone di Châtillon-Coligny – cantone con capoluogo Châtillon-Coligny
 Châtillon-en-Bazois – comune nel dipartimento della Nièvre (Borgogna-Franca Contea)
 Cantone di Châtillon-en-Bazois – cantone con capoluogo Châtillon-en-Bazois
 Châtillon-en-Diois – comune nel dipartimento della Drôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Cantone di Châtillon-en-Diois – cantone con capoluogo Châtillon-en-Diois
 Châtillon-en-Dunois – comune nel dipartimento dell'Eure-et-Loir (Centro-Valle della Loira)
 Châtillon-en-Michaille – comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Châtillon-en-Vendelais – comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine (Bretagna)
 Châtillon-Guyotte – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Châtillon-la-Borde – comune nel dipartimento di Senna e Marna (Île-de-France)
 Châtillon-la-Palud – comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Châtillon-le-Duc – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Châtillon-le-Roi – comune nel dipartimento del Loiret (Centro-Valle della Loira)
 Châtillon-lès-Sons – comune nel dipartimento dell'Aisne (Hauts-de-France)
 Châtillon-Saint-Jean – comune nel dipartimento della Drôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Châtillon-sous-les-Côtes – comune nel dipartimento della Mosa (Grand Est)
 Châtillon-sur-Broué – comune nel dipartimento della Marna (Grand Est)
 Châtillon-sur-Chalaronne – comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Cantone di Châtillon-sur-Chalaronne – cantone con capoluogo Châtillon-sur-Chalaronne
 Châtillon-sur-Cher – comune nel dipartimento del Loir-et-Cher (Centro-Valle della Loira)
 Châtillon-sur-Cluses – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Châtillon-sur-Colmont – comune nel dipartimento della Mayenne (Paesi della Loira)
 Châtillon-sur-Indre – comune nel dipartimento dell'Indre (Centro-Valle della Loira)
 Cantone di Châtillon-sur-Indre – cantone con capoluogo Châtillon-sur-Indre
 Châtillon-sur-Lison – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Châtillon-sur-Loire – comune nel dipartimento del Loiret (Centro-Valle della Loira)
 Cantone di Châtillon-sur-Loire – cantone con capoluogo Châtillon-sur-Loire
 Châtillon-sur-Marne – comune nel dipartimento della Marna (Grand Est)
 Cantone di Châtillon-sur-Marne – cantone con capoluogo Châtillon-sur-Marne
 Châtillon-sur-Morin – comune nel dipartimento della Marna (Grand Est)
 Châtillon-sur-Oise – comune nel dipartimento dell'Aisne (Hauts-de-France)
 Châtillon-sur-Saône – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)
 Châtillon-sur-Seiche – ex comune ora frazione di Noyal-Châtillon-sur-Seiche, comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine (Bretagna)
 Châtillon-sur-Seine – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Cantone di Châtillon-sur-Seine – cantone con capoluogo Châtillon-sur-Seine
 Châtillon-sur-Thouet – comune nel dipartimento delle Deux-Sèvres (Nuova Aquitania)
 Noyal-Châtillon-sur-Seiche – comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine (Bretagna)
 Val-et-Châtillon – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella (Grand Est)
 Viry-Châtillon – comune nel dipartimento dell'Essonne (Île-de-France)
 Cantone di Viry-Châtillon – cantone con capoluogo Viry-Châtillon

Italia 
 Châtillon – comune (Valle d'Aosta)

Svizzera 
 Châtillon – comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)
 Châtillon – comune nel distretto di Delémont (Canton Giura)

Persone 
 Gaspard de Châtillon (1519-1572) – militare francese
 François de Châtillon (1557-1591) – militare francese

Storia 
 Châtillon – famiglia nobiliare francese
 Duca di Châtillon – titolo nobiliare francese